Baba steht für:
 eine bantoide Sprache, siehe Baba (Sprache) 
 eine südostasiatische Ethnie, siehe Baba-Nyonya
 in mehreren orientalischen Sprachen „Vater“ bzw. „Großvater“, siehe Baba (Orient)
 in slawischen Sprachen „Frau“ bzw. „alte Frau, Mütterchen“, siehe Babuschka
 den zweiten Monat im Koptischen, siehe Koptischer Kalender
 einen Kuchen, siehe Baba au rhum
 eine Ausstellung 1932, siehe Werkbundsiedlung Prag
 baba!, Abschiedsgruß in Österreich, siehe Liste von Austriazismen#B
 Baba (Elefant), ein dressierter schmausender Elefant
 Miss Baba (Elefant), berühmter Elefant
 Baba (Sportart), Abkürzung von Basketball

Baba heißen folgende geographische Objekte:
 Kanton Baba, Kanton in der Provinz Los Ríos in Ecuador
 Baba (Ecuador), Stadt in der Provinz Los Ríos in Ecuador
 Baba (Alba), Dorf im Kreis Alba in Rumänien
 Baba (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș in Rumänien
 Werkbundsiedlung Prag, Výstavní kolonie na Babě, Sídliště Na Babě, 1932 errichtete Siedlung Prag-Dejvice, Tschechien
Berge:
 Baba-Gebirge, in Mazedonien
 Baba (Kaningruppe), Velika Baba/Baba grande, 2161 m und Mala Baba/Baba piccola, Bergmassiv an der italienisch-slowenischen Grenze in den Julischen Alpen
 Baba (Steiner Alpen), Velika Baba, 2148 m und Mala Baba, Berg beim Seebergsattel an der österreichisch-slowenischen Grenze in den Steiner Alpen
 Loibler Baba, slowenisch Baba, 1969/68 m, beim Loiblpass an der österreichisch-slowenische Grenzen in den Karawanken
 Frauenkogel (Karawanken), Dovška Baba, 1892 m, über dem Karawankentunnel, Grenze Kärnten–Slowenien
 Wabenkopf, slowenisch Baba, 1325 m, in der Villacher Alpen, Kärnten
 Baba (Stolzug), 772 m, Ausläufer des Stol-Zuges der Julischen Alpen, bei Kobarid im Sočatal, Slowenien

Baba ist der Name folgender Personen und Gestalten:
 Babi (Ägyptische Mythologie), einen ägyptischen Gott
 Baba (Göttin), eine sumerische Göttin

Baba ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Rahman Baba (* 1994), ghanaischer Fußballspieler
 Akiko Baba (* 1928), japanische Dichterin und Literaturwissenschaftlerin
 Alex Baba (* 1970), ghanaischer Boxer
 Ammo Baba (1934–2009), irakischer Fußballspieler und -trainer
 Corneliu Baba (1906–1997), rumänischer Maler
 Dey Ould Sidi Baba (1921–1992), marokkanischer Diplomat
 Evrim Baba (* 1971), deutsche Politikerin (Berlin) (Die Linke), siehe Helin Evrim Sommer
 Hussain Ali Baba (* 1982), bahrainischer Fußballspieler
 Iddrisu Baba (* 1996), ghanaischer Fußballspieler
 Imad Baba (* 1974), US-amerikanischer Fußballspieler
 Jaroslav Bába (* 1984), tschechischer Hochspringer
 K. C. Singh Baba (* 1947), indischer Politiker (INC)
 Baba Keiji (1897–1961), japanischer Wirtschaftsmanager
 Kenji Baba (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Kikutarō Baba (1905–2001), japanischer Zoologe
 Baba Kochō (1869–1940), japanischer Essayist und Übersetzer
 Koulba Baba (1899–1975), nigrischer Erzähler
 Manuş Baba (* 1986), türkischer Pop- und Arabeskensänger 
 Baba Masao (1892–1947), japanischer Generalleutnant
 Meher Baba (1894–1969), indischer Guru
 Michael Baba, deutscher Opernsänger
 Naoto Baba (* 1996), japanischer Skilangläufer
 Neem Karoli Baba (??–1973), indischer Guru
 Baba Nobuharu († 1575), japanischer Samurai
 Nobuyuki Baba (* 1965), japanischer Politiker
 Noriko Baba (* 1977), japanische Fußballspielerin
 Rachid Baba Ali Ahmed (1946–1995), algerischer Musiker und Musikproduzent
 Rahman Baba (~1651–1709), afghanischer Sufi-Dichter, siehe Abdul Rahman Mohmand
 Sai Baba (Shirdi) (1838/56–1918), indischer Fakir und Guru
 Sathya Sai Baba (1926–2011) indischer Guru
 Seiya Baba (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Shōhei Baba (1938–1999), japanischer Wrestler
 Takumi Baba (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Baba Tatsui (1850–1888), japanischer Denker
 Baba Tsunego (1875–1956), japanischer Journalist
 Youssef Baba (* 1979), marokkanischer Mittelstreckenläufer
 Yūta Baba (* 1984), japanischer Fußballspieler

BABA  steht für:
 Bayerische Aktien-Bierbrauerei Aschaffenburg
 British Artist Blacksmiths Association, eine Organisation von Kunstschmieden

Siehe auch:
 Ali Baba
 Baba Jaga
 Baba Shamal, persischsprachige Zeitschrift
 Ur-Baba
 Babba
 Bhabha
 Papa (Begriffsklärung)

Abkürzung